Чемпионат Шотландии по футболу 1976/1977 — является 80-м сезоном в высшем дивизионе Шотландии по футболу.

Чемпионат стартовал 4 сентября 1976 года и завершился 10 мая 1977 года матчем «Мотеруэлл» — «Селтик». По итогам турнира «Рейнджерс» не смог защитить чемпионский титул, заняв второе место после «Селтика».

Турнирная таблица

Бомбардиры

Хет-трики

Ссылки 
 Результаты матчей на rsssf.com

1976-1977
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1976 году
Спорт в Шотландии в 1977 году